La bario-alumopharmacosiderite è un minerale approvato dall'IMA nel 1966 ma discreditato nel 1971 perché la descrizione non era sufficientemente accurata.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Collegamenti esterni 

Fosfati, arsenati e vanadati (minerali)
Specie mineralogiche non riconosciute dall'IMA